Árpád-házi Mária nápolyi királyné (1257–1323)
Châtillon-Blois Mária címzetes nápolyi királyné (1343–1404)
Lusignan Mária nápolyi királyné (1381–1404)
Enghieni Mária nápolyi királyné (1367–1446)
Kasztíliai Mária (1401–1458) nápolyi királyné (1442–1458), aragón, valenciai, szicíliai és szárd királyné (1416–1458)
Tudor Mária (1516–1558) nápolyi királyné (1554–1558), I. Mária néven angol királynő (1553–1558), kasztíliai (spanyol), aragón, valenciai, szicíliai, navarrai és szárd királyné (1556–1558)